Renate Reschke ist der Name folgender Personen:

* Renate Reschke (Slawistin) (1941–2017), deutsche Slawistin und Übersetzerin 
 Renate Reschke (Philosophin) (* 1944), deutsche Philosophin und Kulturwissenschaftlerin